Göke ist der Familienname folgender Personen:
 Bernd Göke (* im 20. Jahrhundert), deutscher Musiker und Musikproduzent
 Burkhard Göke (* 1956), deutscher Internist, Vorstandsvorsitzender der Universitätsklinik Hamburg-Eppendorf
 Christian Göke (* 1965), deutscher Manager